Tribunal Supremo Electoral es el nombre de la institución garante del proceso electoral en varios países, como ser:

 El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia
 El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala
 El Tribunal Supremo Electoral de Ecuador
 El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador